Danny Koevermans
 Mark Koevermans
 Wim Koevermans